Ursprünglich war beschlossen worden, ab 1976/77 im Herbst/Frühjahr-Modus zu spielen. Diese Entscheidung wurde später zurückgenommen und beschlossen, 1976 eine Frühjahrs- und eine Herbstmeisterschaft auszutragen.

Frühjahr 
Die Frühjahrsmeisterschaft der Wysschaja Liga 1976 war die 38. Spielzeit der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 4. April und endete am 17. Juli 1976.

Dynamo Moskau gewann mit drei Punkten Vorsprung vor Ararat Jerewan zum 11. Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten jeweils einmal gegeneinander. Absteiger gab es keinen.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || ARM
 || GEO
 || UKR
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || BLR
 || UKR
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR

Kreuztabelle

Herbst 

Die Herbstmeisterschaft der Gruppa A 1976 war die 39. Spielzeit der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 14. August und endete am 13. November 1976.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten jeweils einmal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || UKR
 || GEO
 || UKR
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || UKR
 || RUS
 || UKR
 || UKR
 || ARM
 || RUS
 || BLR

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1976 auf rsssf.com
 Meisterschaft Frühjahr 1976 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1976
1976